El nombre de Iglesia de Santa Rosa es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Santa limeña Isabel Flores de Oliva, llamada Santa Rosa de Lima.

Advocación 
 Santa Rosa de Lima - Festividades: 23 Fiesta Universal y 30 Fiesta del Perú de agosto;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Argentina 
 Iglesia de Santa Rosa,  templo católico de Bragado.
 Iglesia de Santa Rosa,  templo católico de Buenos Aires.
 Iglesia de Santa Rosa,  templo católico de Rosario.

En Chile 
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Lo Barnechea, Santiago.
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Los Andes.
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Pelequén.
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Usmagama.
 Iglesia de Santa Rosa de Lima,  templo católico en Caquena.
 Iglesia de Santa Rosa de Lima,  templo católico en Freirina.
 Iglesia de Santa Rosa de Lima,  templo católico en Guacollo.

En España 
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Igualeja.
 Iglesia de Santa Rosa, templo católico en Valladolid.

en México 
 Iglesia de Santa Rosa de Lima, templo católico en Sonora.

En Perú 
 Iglesia de Santa Rosa de Lima, templo católico en Lima.

En Venezuela 
 Catedral Santa Rosa de Lima, templo católico en Carúpano.
 Catedral Santa Rosa de Lima, templo católico en Trujillo.
 Iglesia Santa Rosa de Lima, templo católico en Barquisimeto.
 Iglesia Santa Rosa de Lima, templo católico en Caracas.
 Iglesia Santa Rosa de Lima, templo católico en la Isla de Margarita.